Chinon – marka sprzętu fotograficznego
 Chinon – miejscowość we Francji
 Chinon – wino z regionu Dolina Loary
 chinony – grupa związków chemicznych
 chinon – związek chemiczny

Zobacz też 
 Zamek w Chinon
 Château-Chinon (Ville)
 Château-Chinon (Campagne)